Ross se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles A. Ross
 Edward S. Ross
 James Henderson Ross
 Peter-Helmut Ross
 Robert Ross
 Ronald Ross
 Timothy S. Ross